Metatron – angelo
Metatron – album dei Praxis
Metatron – album dei Darkwell